DIEC steht für
Diccionari de la llengua catalana, Wörterbuch der katalanischen Sprache
 Development and Investment Entertainment Company, Saudi-Arabien

Abkürzung